Schauta ist der Familienname folgender Personen:

 Markus Schauta (* 1976), österreichischer Journalist und Autor